Le Championnat d'Europe de football espoirs 1986 est la cinquième édition du championnat d'Europe des nations espoirs. Il se déroule du 12 mars au 29 octobre 1986. L'Espagne remporte le championnat après une séance de tirs au but.

Tableau final

Références et liens

Références

Voir aussi 
 L'Euro espoirs 1986 sur le site de l'UEFA

Championnat d'Europe de football espoirs
Football espoirs
Football en 1986